Cirque Peak kan syfta på följande:

 Cirque Peak, Alberta, en bergstopp i Kanada
 Cirque Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis